Scutum (bouclier)
 Scutum Fidei, un symbole chrétien
Écu de Sobieski, constellation
Partie du corps des insectes située sur la partie dorsale du thorax et composée de sclérites (plaques de l'exosquelette) . Voir aussi l'article Anatomie des insectes